Нижче наведено дискографію американського репера Chief Keef.

Студійні альбоми

Спільні альбоми

Мікстейпи

Бокс-сети

Сингли

Власні 

Незалежні

2014: «Foreign Cars» (з уч. Soujla Boy)
2014: «She Say She Love Me» (з уч. Soujla Boy)
2014: «April Fools»
2014: «First Day Out»
2014: «I Ain't Done Turnin' Up»
2014: «Ight Doe»
2014: «Killer»
2014: «Love No Thotties»
2014: «Macaroni Time»
2014: «Now It's Over»
2014: «Were He Get It»
2014: «Either Way»
2014: «Emoji's»
2014: «Make It Count»
2014: «Save Me»
2014: «War»
2014: «Pull Up» (з уч. 12Hunna)
2014: «Close That Door»
2014: «Hundreds»
2014: «Slam Dunkin»
2014: «Fucked Up» (з уч. Tadoe та Ballout)
2014: «How It Go»
2014: «Aston Martin»
2014: «Colors»
2014: «Who Would Ever Thought» (з участю Future)
2014: «Granny's»

Інших виконавців 
 2012: «Menace II Society» (Philthy Rich з уч. Chief Keef)
 2012: «Only Thing I Know» (Fedy з уч. Chief Keef)
 2012: «Tatted Like Amigos» (Lil G (K.a.P) з уч. Chief Keef)
 2012: «Traffic» (Lil Reese з уч. Chief Keef)
 2012: «Ugly» (D.Flores Sodmg з уч. Soulja Boy та Chief Keef)
 2012: «We Eatin'» (Boss Brick з уч. Chief Keef)
 2013: «Gucci Remix» (Edai з уч. Chief Keef)
 2013: «Let It Blow» (D. Flores з уч. Chief Keef)
 2013: «They Know [Remix]» (Kiggz за уч. Chief Keef)
 2014: «All I Care About» (Young Chop з уч. Chief Keef)
 2014: «Bang Like Chop» (Young Chop з уч. Chief Keef та Lil Reese)
 2014: «ETTM» (Success з уч. Chief Keef)
 2014: «Gang Members» (Ballout з уч. Tadoe, Terintino та Chief Keef)
 2014: «Out da Hood» (Marty Mard з уч. Chief Keef)
 2014: «She Noticed Me» (Randyn Julius з уч. Chief Keef, Sen City та Jay Burna)
 2014: «Sorry» (Yung Gleesh з уч. Fredo Santana та Chief Keef)
 2014: «Top of Trash» (Gucci Mane з уч. Chief Keef)

Гостьові появи 

 2011: «We Ready for Dis Shit» (Lil Bibby з участю Lil Reese та Chief Keef)
 2012: «Been the Same» (Leekeleek з уч. Chief Keef)
 2012: «Cash» (Dew Baby з уч. Chief Keef та Lightshow)
 2012: «Foreign Cars» (Soulja Boy з уч. Chief Keef)
 2012: «Fuck It Up» (Bloody Jay з уч. Chief Keef та Rocko)
 2012: «Global Now» (SD з уч. Chief Keef)
 2012: «Gucci Everything» (Red Café з уч. Game, French Montana, Fabolous та Chief Keef)
 2012: «Gun Clap» (Bo Deal з уч. Uncle Murda та Chief Keef)
 2012: «Ion Fuck Around Like Dat» (Smileyface з уч. Cap1 та Chief Keef)
 2012: «My Lil Niggaz» (Fredo Santana з уч. Chief Keef та Lil Reese)
 2012: «Murda» (Waka Flocka Flame з уч. Chief Keef та Bo Deal)
 2012: «Rap Shit» (Lil Reese з уч. Chief Keef)
 2012: «Russian Roulette» (Fat Trel з уч. Chief Keef)
 2012: «She Borin'» (SD з уч. Chief Keef)
 2012: «Tote Guns» (Bo Deal з уч. Alley Boy, Joe Moses та Chief Keef)
 2013: «9 on Me» (Ballout з уч. Migos та Chief Keef)
 2013: «All These Bitches» (Gucci Mane з уч. Chief Keef та OJ da Juiceman)
 2013: «Backseat» (Gucci Mane з уч. Waka Flocka Flame та Chief Keef)
 2013: «Bandz» (Tray Savage з уч. Chief Keef)
 2013: «Been Ballin» (Ballout з уч. Chief Keef)
 2013: «Bring Them Things» (Gucci Mane з уч. Yung Fresh та Chief Keef)
 2013: «Darker» (Gucci Mane з уч. Chief Keef)
 2013: «Dead Broke» (Fredo Santana з уч. Chief Keef)
 2013: «Diamond for Everyone» (Ballout з уч. Chief Keef)
 2013: «ETTM» (Success з уч. Chief Keef)
 2013: «FDB (Remix)» (Young Dro з уч. B.o.B, Wale та Chief Keef)
 2013: «Hold My Liquor» (Kanye West з уч. Chief Keef та Justin Vernon)
 2013: «I Got Bag» (Ballout з уч. Chief Keef)
 2013: «On It» (Mike WiLL Made It з уч. Young Scooter та Chief Keef)
 2013: «Pill Party» (Ballout з уч. Chief Keef)
 2013: «Ratchet» (Rich Kidz з уч. Future та Chief Keef)
 2013: «Round Em Up» (Fredo Santana з уч. SD, Future та Chief Keef)
 2013: «So Much Money» (Gucci Mane з уч. Chief Keef)
 2013: «U Ain't bout That» (DKG з уч. Chief Keef)
 2013: «We Won't Stop» (Lil Reese з уч. Chief Keef)
 2013: «What It Look Like» (Lil Reese з уч. Chief Keef)
 2014: «Baller in Me Remix» (Bandman Kevo з уч. Chief Keef)
 2014: «Bang Like Chop» (Young Chop з уч. Chief Keef та Lil Reese)
 2014: «Bought a Big K» (Fredo Santana з уч. Chief Keef)
 2014: «Chances» (Young Scooter з уч. Chief Keef)
 2014: «Flexin'» (Ballout з уч. Tadoe та Chief Keef)
 2014: «Sleepin in an Mansion» (Fredo Santana з уч. Chief Keef)
 2014: «Start Pimpin» (Gucci Mane з уч. Chief Keef)
 2014: «Still» (Young Chop з уч. Chief Keef)
 2014: «Stop Start» (Mike Will Made-It з уч. Gucci Mane, Chief Keef та PeeWee Longway)
 2014: «Strapped (Remix)» (Yae Yae Jordan з уч. Chief Keef та YNS Cheeks)
 2014: «Thotties Thoinkz & Joints» (Tadoe з уч. Chief Keef)
 2014: «Trap» (Shawty Lo з уч. Chief Keef)
 2014: «Valley» (Young Chop з уч. Chief Keef)
 2014: «Welcome 2 Ballout World» (Ballout з уч. Tadoe та Chief Keef)
 2015: «Brazy» (Lil Reese з уч. Chief Keef)
 2015: «Constantly» (Gucci Mane з уч. Chief Keef)
 2015: «Cut the Check (Mac Miller з уч. Chief Keef)
 2015: «Dope Game» (Fredo Santana з уч. Chief Keef)
 2015: «I'm Sick» (Capo з уч. Chief Keef)
 2015: «Nightcrawler» (Travi$ Scott з уч. Swae Lee та Chief Keef)
 2015: «Now» (Capo з уч. Chief Keef)
 2015: «On Me» (Ballout і Tadoe з уч. Chief Keef)
 2015: «Right Now» (Gucci Mane з уч. Chief Keef та Andy Milonakis)
 2015: «Rollin» (Soulja Boy з уч. Chief Keef)
 2015: «Type of Nigga» (Benji Glo з уч. Chief Keef)

Посилання 

Chief Keef
Chief Keef